En Pologne, Mieszkowo peut désigner :

 Mieszkowo, un village dans la voïvodie de Lubusz,
 Mieszkowo, un village dans la voïvodie de Mazovie,
 Mieszkowo, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.